Calocybe är ett släkte av svampar. Calocybe ingår i familjen Lyophyllaceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Calocybe

be:Калоцыбе фіялкавая